

Codici 
 NN – codice vettore IATA di VIM Airlines
 nn – codice ISO 639-2 alpha-2 del Norvegese Nynorsk

Teatro 
N.N. – dramma di Leopoldo Trieste, andato in scena al Teatro delle Arti di Roma nel 1947

Altro 
 nN – simbolo del nanonewton
 NN – targa automobilistica di Salonicco (Grecia)
NN – Sigla di (figlio di-) nomen nescio, come si indicavano nei documenti i figli di padre sconosciuto in Italia, fino al 1954. 
 nn – usato nelle chat al posto di "non"